Die Masters Series Hamburg 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Mai 2005 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses Jahr seinen Titel verteidigen konnte. Damit gelang seit Andrij Medwedjew im Jahr 1995 erstmals wieder einem Spieler die erfolgreiche Titelverteidigung. Federer gab im Verlauf des Turniers keinen Satz ab und musste nur zweimal einen Tie-Break spielen. Sein Finalgegner Richard Gasquet erreichte als Qualifikant das erste Mal ein Masters-Finale. Federer gewann den 6. Titel der Saison sowie den 28. Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegten Wayne Black und Kevin Ullyett im Vorjahr. Sie schieden als Vierte der Setzliste in der ersten Runde aus. Neue Turniersieger wurden die an Position 2 gesetzten Jonas Björkman und Maks Mirny. Björkmann hatte schon 2001 einen Titel in Hamburg gewonnen. Für die Paarung war es der zweite gemeinsame Titel. Zudem gewann Björkman den 39. Titel seiner Karriere, während Mirny seinen 22. Karrieretitel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Hamburg